Билибин, Иван:

 Билибин, Иван Иванович (1818—1892) — русский музыкант, скрипач и композитор.
 Билибин, Иван Яковлевич (1876—1942) — русский художник, книжный график и театральный оформитель, педагог.